Cizím slovem redakce se označuje několik navzájem souvisejících pojmů:

 zpracování textu pro tisk, úprava rukopisu, příprava různých verzí téhož textu – textová verze (verze textu)
 synonymum pro slovo redigování 
 řízení obsahové a věcné náplně knih, časopisů, novin, brožur a hromadných sdělovacích prostředků (rozhlas, televize, internet apod.)
 kolektiv pracovníků provádějící redakční práce (kolektiv redaktorů)
 Redakce sportu České televize
 hlavní redakce zábavy
 prostory, kde pracují redaktoři (sál, místnost, budova, zpravodajský komplex)
 Redakce (seriál) – seriál vysílaný TV Nova

Externí odkazy